Леони́д Алекса́ндрович Ани́симов (род. 1 апреля 1947, с. Ракитное) — украинский управленец, народный депутат Украины 2-го созыва.

Биография 
Л. А. Анисимов родился 1 апреля 1947 в селе Ракитное (сейчас — Гнаровское), Вольнянский район, Запорожская область) в рабочей семье. По окончании школы, в 1966—1970 годах служил на Черноморском флоте. В 1976 году окончил Запорожский индустриальный институт по специальности «инженер-металлург».

С мая 1970 года начал работать на комбинате «Запорожсталь», сначала подручным сталевара, затем — сталеваром, мастером блока печей. С 1979 по 1982 год работал плавильщиком никелевого завода Норильского горно-металлургического комбината. В 1982 году вернулся на «Запорожсталь», где прошел путь от мастера блока печей до заместителя начальника цеха

В 1987 году избран секретарем партийного комитета комбината, а в 1990 году — секретарем Запорожского областного комитета КПУ. С сентября 1991 года — мастер, старший мастер, с мая 1992 года — начальник цеха подготовки составов комбината «Запорожсталь».

В апреле 1994 года был избран народным депутатом Украины 2-го созыва по Заводскому избирательному округу № 178 Запорожской области (выдвинут трудовым коллективом «Запорожстали»). Был уполномоченным представителем фракции «Социально-рыночный выбор» и председателем подкомитета по вопросам металлургического комплекса и химической промышленности Комитета по вопросам базовых отраслей и социально-экономического развития регионов.

После окончания депутатских полномочий в апреле 1998 года возглавил правление ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» в городе Днепродзержинск. С августа 1999 года по сентябрь 2001 года работал 1-м заместителем председателя Государственной налоговой администрации в Запорожской области. В феврале-апреле 2002 года занимал должность генерального директора ООО «Ольф» в Запорожье. В апреле того же года баллотировался в народные депутаты Украины по избирательному округу № 81 Запорожской области (самовыдвиженец).

С 2003 года работает в ОАО «Мотор Сич», сначала — в должности заместителя директора по связям с органами государственной власти, общественными организациями и средствами массовой информации Запорожского машиностроительного завода им. В. И. Омельченко, в мае 2003 года становится директором департамента корпоративного управления Запорожского моторостроительного завода, в июне 2005 года — заместителем генерального директора.

На выборах 26 марта 2006 года избран депутатом Запорожского областного совета пятого созыва по избирательному списку Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция». С июня 2006 года по ноябрь 2010 года занимал должность заместителя председателя Запорожского областного совета.

После окончания срока депутатских полномочий вернулся на «Запорожсталь» заместителем начальника управления по вопросам охраны природы и радиационной безопасности предприятия. С марта 2012 года занимает должность председателя профкома ОАО «Запорожсталь».

Женат, имеет двух сыновей.

Награды 
 Орден «Знак Почета»
 Заслуженный работник промышленности Украины (август 1997).
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2007).

Примечания

Источники 
 Справка
 Биография в справочнике «Кто есть кто. Запорожье»
 Биография на сайте Запорожского национального университета
 Биография на PolitWiki.Org
 Неформальный лидер Запорожского облсовета Леонид Анисимов: "В противном случае можно упасть больно вместе с прогибающимися, членопреклоняющимися и лизоблюдами…
 

Выпускники ЗГИА
Награждённые Почётной грамотой Верховной рады Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Персоналии:Запорожсталь
Инженеры-металлурги